Fréjustunnel (wegverkeer), toltunnel voor het wegverkeer
 Fréjustunnel (spoorwegen), tunnel voor railverkeer